Назим Бабаев: Бабаев, Назим Аббас оглы (1975—1995) — Национальный Герой Азербайджана.
 Бабаев, Назим Тахир оглы (род. 1997) — азербайджанский легкоатлет.